Frankton (Engeland)
 Frankton (Indiana) (VS)
 Frankton (Otago) (NZ)
 Frankton (Waikato) (NZ)